Modern femkamp är en sportserie som är skapad speciellt för olympiska sommarspelen av baron Pierre de Coubertin. Första gången modern femkamp var med på det Olympiska programmet var vid OS 1912. Coubertin var inspirerad av femkampen i de antika olympiska spelen. Den moderna femkampen simulerar 1900-talets soldatupplevelser: att rida en främmande häst, slåss med pistol och svärd, simma och springa. Därför är de fem grenarna inom modern femkamp:
 fäktning
 skytte
 200 meter frisim
 banhoppning till häst
 3 km löpning

Historik 
Modern femkamp har varit på det olympiska programmet sedan 1912. Kvinnorna började tävla först år 2000.

Medaljfördelning

Nationer

Referenser

Externa länkar